

Міллертон — місто, штат Айова
 Міллертон — місто, штат Оклахома
 Міллертон — селище, штат Нью-Йорк
 Міллертон — переписна місцевість, штат Пенсільванія